Le complexe mégalithique du Monte Revincu est un site archéologique situé à Santo-Pietro-di-Tenda, en Corse.

Description 
Les marques d'occupation préhistorique sont essentiellement des sépultures mégalithiques et des statues-menhirs.

Localisation 
Le site archéologique est situé à l'ouest du golfe de Saint-Florent sur la commune de Santo-Pietro-di-Tenda dans le désert des Agriates.

Historique 
Le complexe mégalithique du Monte Revincu a été signalé par Adrien de Mortillet dès 1893.

Les édifices ont été d'abord inscrits au titre des monuments historiques en avril 2016 puis classé en .

Galerie

Annexes

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de la Haute-Corse

Liens externes

Références 

Site mégalithique en Corse
Monument historique  en Haute-Corse
Monument historique inscrit en 2016
Monument historique classé en 2018
Site archéologique monument historique en France